De UEFA Cupfinale van het seizoen 1987/88 is de 15e finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. De finale werd over twee wedstrijden gespeeld, op 4 en 18 mei. Het Spaanse RCD Español nam het op tegen het Duitse Bayer Leverkusen. Beide wedstrijden eindigden in 3-0 zeges voor de thuisploeg. Toen de score ook na verlengingen nog steeds in evenwicht was, kwamen er strafschoppen. Daarin toonden de Duitsers zich het sterkst.

Wedstrijddetails

Externe link
RSSSF UEFA Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1988
Europacupvoetbal 1987/88
RCD Espanyol]
Bayer 04 Leverkusen
Sportevenement in Barcelona
UEFA
UEFA